U46 ou U-46 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMIS Kistna (U46), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Géométrie 
 Icosidodécadodécaèdre adouci (U46), un polyèdre uniforme non-convexe.

Transports 
Métro
  Ligne U46 du métro léger de Dortmund, en Allemagne.

Train
 Voiture U46 d'embranchement, une voiture voyageur de la SNCF.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres